El término Bandera de Bolívar puede referirse a:

la bandera de la República de Bolívar, enseña de la República de Bolívar, antiguo nombre de la actual Bolivia;
la bandera de Bolívar, enseña del Estado Bolívar, en Venezuela;
la bandera de Bolívar, enseña del Departamento de Bolívar, en Colombia;
la bandera de Bolívar, enseña de la Provincia de Bolívar, en Ecuador;
la bandera de Bolívar, enseña del cantón Bolívar, en Ecuador;
la bandera de Bolívar, enseña del Municipio Bolívar, en Cauca, Colombia;
la bandera de Bolívar, enseña del Municipio Bolívar, en Valle del Cauca, Colombia;
la bandera de Bolívar, enseña del Municipio Bolívar, en Aragua, Venezuela;
la bandera de Bolívar, enseña del Municipio Bolívar, en Falcón, Venezuela;
la bandera de Bolívar, enseña del Municipio Bolívar, en Táchira, Venezuela;
la bandera de Bolívar, enseña del Municipio Bolívar, en Monagas, Venezuela;
la bandera de Bolívar, enseña del Municipio Bolívar, en Trujillo, Venezuela;
la bandera de Bolívar, enseña del Municipio Bolívar, en Yaracuy, Venezuela;
la bandera de Simón Bolívar, enseña del Municipio Simón Bolívar, en Zulia, Venezuela.